Серафи́ма Гео́ргиевна Кундире́нко (7 июля 1919 — 8 декабря 2005) — советская волейболистка и волейбольный тренер, игрок сборной СССР (1949—1952), нападающая. Чемпионка мира 1952, двукратная чемпионка Европы (1949, 1951), 4-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1951), заслуженный тренер СССР (1960).

Биография 
Серафима Кундиренко родилась 7 июля 1919 года в Москве. Выступала за команды: 1937—1940 — «Металлург» (Москва), 1945 — «Строитель» (Москва), 1946—1955 — «Динамо» (Москва). 4-кратная Чемпионка СССР 1947, 1951, 1953, 1955, 2-й призёр союзных первенств 1949, 1952, 3-й призёр 1948, 1950. Обладатель Кубка СССР 1950, 1951.

В составе сборной СССР выступала в 1949—1952 годах. В её составе стала чемпионкой мира 1952, двукратной чемпионкой Европы 1949 и 1951.

После окончания игровой карьеры Серафима Кундиренко работала тренером. В 1957—1965 — старший тренер московского «Динамо», чемпиона СССР 1960 и 1962, серебряного призёра союзных первенств 1957 и 1958. В 1960 году — тренер женской сборной СССР, чемпиона мира.

Серафима Кундиренко — участник Великой Отечественной войны. Служила в роте связи ВВС Черноморского флота.

Умерла в Москве 8 декабря 2005 года.

Награды 
Кавалер орденов «Знак Почёта», Отечественной войны II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Ссылки 
 Галерея ветеранов

Источники 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Волейбольные тренеры СССР
Тренеры женской сборной СССР по волейболу
Умершие в Москве
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Женщины в Великой Отечественной войне